Poststuk, een verstuurde brief, briefkaart etc.
 Christelijke zending, het verspreiden van het christelijk geloof